Caipora pode referir-se a:
Caipora — entidade da mitologia indígena tupi-guarani
Rio Caipora — rio no estado brasileiro do Acre
As Aventuras de Zé Caipora — história em quadradinhos brasileira de 1883

Desambiguação